Дагмар(а) (Dagmær) — датское женское имя, возникшее вследствие искажения чешского имени Драгомира.

Персоналии
 Дагмара (1186—1212) — королева Дании.
 Дагмара (Мария Фёдоровна; 1847—1928) — жена российского императора Александра III.
 Дагмара (1890—1961) — дочь датского короля Фредерика VIII.
  (1921—2001) — американская актриса.

Прочее
 Бамперы Дагмар (дагмары) — вид бампера.